Brzezówka ist der Name von 5 Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Brzezówka (Tarnowice)
 Brzezówka (Ropczyce)
 Brzezówka (Hyżne)

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Brzezówka (Szczucin)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Brzezówka (Hażlach)